Radical est un mot provenant du latin tardif radicalis et du latin radix signifiant racine.

En linguistique 
Radical peut désigner :
 radical, un élément de base du mot ;
 radical, un graphème ajouté aux sinogrammes possédant une valeur sémantique.

En chimie 
Radical a deux sens proches mais distincts : 
 radical ou radical libre, un atome ou une molécule qui possède un électron non-apparié ;
 radical, un groupement fonctionnel au sein d'une molécule organique, les électrons formant cette fois une liaison covalente avec le reste de la molécule (on parle parfois de radical lié).

En mathématiques 
Radical peut désigner :
 radical, un symbole exprimant l'extraction d'une racine d'un nombre ;
 radical d'un entier, le produit des nombres premiers qui le divisent ;
 radical d'un idéal, en théorie des anneaux commutatifs ;
 radical de Jacobson, l'intersection de ses idéaux maximaux.

En politique 
Radical peut désigner :
 radical, un partisan du radicalisme ou un membre du  ;
 Radical, un ancien parti politique belge du début du vingtième siècle.

Œuvre 

 Radical, album (mixtape) du collectif de rap américain Odd Future, sorti en 2010.

Voir aussi 
 Le Radical, un journal politique dont Henry Maret et Yvon Delbos furent rédacteurs en chef
 Radicalisation, une évolution vers l’extrémisme
 Radical Sportscars, un constructeur britannique de voitures de sport prototypes